Alona är ett släkte av kräftdjur. Alona ingår i familjen Chydoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Alona